Янкуль:

 Янкуль — село Андроповского района Ставропольского края.
 Янкуль — река в Андроповском районе Ставропольском крае.